

Astronomia 
 A5 – sottoclasse della classificazione stellare

Auto
 Audi A5

Strade e autostrade 
 A5 – autostrada austriaca Vienna – Brno (in costruzione)
 A5 – autostrada britannica Londra-Holyhead
 A5 – autostrada francese Vert-Saint-Denis-Langres
 A5 – autostrada italiana Torino-Tunnel del Monte Bianco
 A5 – strada lituana
 A5 – autostrada serba
 A5 – autostrada svizzera Yverdon-Luterbach
 A5 – autostrada tedesca Hattenbach-Basilea (Svizzera)

Codici 
 A5 – Ex-codice vettore IATA di Airlinair
 A5 – codice vettore IATA di HOP!
 A-5 – designazione degli aerei USA per North American A-5 Vigilante

Musica 
 A5 – accordo musicale di La bicordo senza la terza secondo la notazione inglese

Altro 
 A5 – formato standard ISO 216 per la carta
 A5 – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale
 A5 – famiglia di cifrari a flusso utilizzati nella telefonia cellulare (vedi A5/1, A5/2, A5/3)
 Apple A5 – microprocessore adoperato in alcuni prodotti della Apple, come l'iPad 2, l'iPhone 4S, l'iPad mini, l'iPod touch di 5ª generazione  e l'Apple TV di 3ª generazione.
 A5 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A5